Le Bourhis est un nom de famille dérive de  qui signifie « bourgeois » en breton, autrement dit l'habitant du bourg par rapport aux hameaux voisins.

 Firmin Le Bourhis (1950 - 2018), écrivain français
 Félix Le Bourhis ( - ), joueur français de rugby à XV
 Loïc Le Bourhis ( - ), coureur cycliste français
 Louis Le Bourhis, ( - 1955), entrepreneur et militant culturel breton
 Maxime Le Bourhis ( - ), joueur de rugby
 René Le Bourhis ( - ), joueur français de rugby à XV
 Yohan Le Bourhis (né le ), joueur français de rugby à XV, petit-fils de René

Voir aussi 
 

Patronyme breton